Майлз Скотсон (, род.  в Аделаидe, Австралия) — австралийский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, выступающий c 2019 года за команду мирового тура «». Чемпион мира на треке в командной гонке преследования (2016). Чемпион Австралии по шоссейному велоспорту в индивидуальной гонке (2017). Старший брат австралийского профессионального велогонщика Каллума Скотсона.

Достижения

Трек 

 2012
 Чемпионат мира (юниоры)
 1-й  Командная гонка преследования
 2014
 Чемпионат мира
 1-й  Командная гонка преследования
 Кубок мира
 1-й  Командная гонка преследования
 2015
 Чемпионат мира
 1-й  Командная гонка преследования
 2016
 Чемпионат мира
 1-й  Командная гонка преследования

Шоссе 

 2015
 Чемпионат Австралии
 1-й  Групповая гонка 
 1-й  Индивидуальная гонка U23
 2016
 Тур Олимпии
 этап 3a (ИГ)
 Чемпионат Австралии
 2-й  Индивидуальная гонка U23
 3-й  Групповая гонка U23
 Чемпионат мира
 3-й  Индивидуальная гонка U23
 4-й Кроно Шампенойс
 5-й Дуо Норман (вместе с Каллумом Скотсоном)
 2017
 Чемпионат Австралии
 1-й  Групповая гонка
 6-й Индивидуальная гонка
 Чемпионат мира
 2-й  Командная гонка

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Австралии
Чемпионы мира по трековым велогонкам